Peristeri (griech. περιστέρι ‚Taube‘) ist der Name

 einer griechischen Stadt in der Region Attika, siehe Peristeri
 eines Berges in Epirus, siehe Lakmos
 einer Insel vor der Küste der Halbinsel Chalkidiki, siehe Peristeri (Insel)
 einer Ortschaft im Gemeindebezirk Amaliada der griechischen Gemeinde Ilida
 einer Ortschaft in der griechischen Gemeinde Agrinio, siehe Verwaltungsgliederung der Gemeinde Agrinio
 einer Ortschaft in der griechischen Gemeinde Pogoni, siehe Peristerion (Pogoni)
 eines Dorfes in der griechischen Gemeinde Kilkis
 eine Höhle auf Methana, siehe Peristeri-Höhle

Peristeri ist der Familienname folgender Personen:

 Anxhela Peristeri (* 1986), albanische Sängerin
 Pilo Peristeri (1909–2009), albanischer kommunistischer Politiker